Подсеме́йство () — один из производных рангов иерархической классификации в биологической систематике.

В иерархии систематических категорий подсемейство стоит ниже семейства и выше трибы и рода.

Примеры: семейство бабочек голубянок (Lycaenidae) в фауне России представлено подсемействами Theclinae, Lycaeninae и Polyommatinae.

Научное название подсемейства образуется по правилам, регулируемым международными кодексами биологической номенклатуры, от названия типового рода, к основе которого добавляется стандартное окончание:
 в зоологии — -inae;
 в ботанике и бактериологии — -oideae.
В вирусологии научное название образуется прибавлением к произвольной основе окончаний:
 для вирусов — -virinae,
 для вироидов — -viroinae,
 для сателлитов — -satellitinae.

Примеры: Род Geometra (бабочка-пяденица): основа Geometr- и окончание -inae дают название Geometrinae.

Таксономические ранги